Strachey es el apellido de diferentes personajes destacados:

 Barbara Strachey (1912–1999), escritora británica.
 Christopher Strachey (1916–1975), informático británico.
 Jack Strachey (1894–1972), compositor.
 James Strachey (1887–1967), psicoanalista inglés, traductor de la obra de Sigmund Freud.
 John Strachey (geólogo) (1671–1743), geólogo británico.
 John Strachey (gobernador) (1823–1907), gobernador colonial británico en India.
 John Strachey (periodista) (1860–1927), periodista británico.
 John Strachey (político) (1901–1963), político británico, pensador y escritor.
 Lytton Strachey (1880–1932), escritor y biógrafo británico.